Жорж Флорентин Прюво (; 11 апреля 1852 - 15 октября 1924) — французский морской биолог, океанолог, муж известного малаколога Алис Прюво-Фол.

Биография 
Изучал медицину в Париже, получил докторскую степень по естественным наукам в 1885 году. С 1885 года он был преподавателем кафедры наук в Париже, затем переехал в Гренобль, где в 1893 году стал профессором зоологии. В 1898 вернулся в Париж как начальник по охране природы (руководитель зоологических исследований). В 1900 году он был назначен директором лаборатории в Баниюль-сюр-Мер, а через два года начал преподавать сравнительную анатомию в Париже. В 1908 году женился на Алис Фол. В 1922 году он ушел из активной научной работы.

Эпонимы 
 Вид кораллов "Leptopsammia pruvoti"
 Род моллюсков "Pruvotia"

Работы 
 1886: Vers et arthropodes. Paris.
 1885: Recherches anatomiques et morphologiques sur le systeme nerveux des Annelides polychetes. Arch. zool. exp. gen. Paris (2) 3:211–336.
 1895: Coup d'oeil sur la distribution generale des invertebres daps Ia region de Banyuls (Golfe de Lion).Arch. zool. exp. gen. Paris (3) 3: 629–658.
 1930: Annelides polychetes de Nouvelle-Calidonie recueillies par M. Frangois (Edited and issued by P.Fauvel). Arch. zool. exp. gen. Paris 70: 1–94.

Литература 
 Christophe Charle et Eva Telkes (1989): Les Professeurs de la Faculté des sciences de Paris. Dictionnaire biographique (1901–1939), Institut national de recherche pédagogique (Paris) et CNRS Éditions, collection Histoire biographique de l’Enseignement : 270 p. ISBN 2-222-04336-0.
 Georges F. Pruvot & Emile Racovitza Korrespondenz (PDF-Datei; 819 kB)

Ссылки

Примечания 

Зоологи Франции
Океанологи Франции
Морские биологи
Малакологи
Авторы зоологических таксонов
Президенты Зоологического общества Франции